Stanisław Huskowski – polityk Platformy Obywatelskiej, prezydent Wrocławia w latach 2001–2002
 Stanisław Huskowski – żołnierz Armii Krajowej, uczestnik akcji Kutschera
 Stanisław Huskowski – adwokat i senator II RP